The Swiss Family Robinson steht für:

 Der Schweizerische Robinson, eine Adaption des Romans Robinson Crusoe
 den Originaltitel mehrerer darauf basierender Verfilmungen:
 Die Insel der Verlorenen, US-amerikanischer Film von 1940
 Dschungel der 1000 Gefahren, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1960
 Allein auf der Pirateninsel, britischer Film aus dem Jahr 1997